Papée ist der Familienname der folgenden Personen:

 Adam Papée (1895–1990), polnischer Fechter
 Kazimierz Papée (1889–1979), polnischer Diplomat